Indianapolis 500 je bila tretja dirka Formule 1 v sezoni 1957. Odvijala se je 30. maja 1957.

Dirka

Viri 
 

Formula 1 sezona 1957
1957